Памятник Данте Алигьери — памятник итальянскому поэту и мыслителю Данте, расположен в ряде городов:

 Памятник Данте — памятник во Флоренции расположен в центре площади Синьории у Базилики Санта-Кроче;
 Памятник Данте — памятник в Вероне;
 Памятник Данте — памятник в Киеве, расположен в парке «Владимирская горка». Открыт 10 декабря 2015 во имя дружбы народа Украины и Италии. В ответ будет открыт памятник Шевченко в Италии.
 Памятник Данте (Монреаль) (фр.) — памятник в Монреале, в парке Данте.
 Памятник-бюст Данте Алигьери, дар правительства Италии, установлен в 2000 году, скульптор Ринальдо Пирас.